XXVI мужской молодёжный чемпионат Европы по волейболу проходил в 2018 году с участием команд, составленных из игроков не старше 1999 года рождения. Матчи финального турнира сыграны с 14 по 22 июля в двух городах Нидерландов (Гааге и Эде) и бельгийском Кортрейке. Победителем турнира стала сборная России.

Отборочные игры 
В отборочных играх участвовали 29 сборных. Восемь победителей групп второго этапа (первый этап не проводился) завоевали путёвки в финальный турнир чемпионата, а команды, ставшие в группах вторыми, вышли в третий этап квалификации, где разыграли ещё две путёвки в финальный турнир. Команды Бельгии и Нидерландов на правах его организаторов от процедуры квалификации были освобождены.

Жеребьёвка финального турнира состоялась 8 мая 2018 года в Утрехте.

Второй этап

Третий этап

Финальный турнир

Арены 
 Гаага: Sportcampus Zuiderpark — плей-офф.
 Эде: Van der Knaap Topsporthal — группа I.
 Кортрейк: SC Lange Munte — группа II.

Групповой этап

Группа I

Группа II

Плей-офф

За 5—8-е места

За 1—4-е места

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Символическая сборная и MVP

Итоговое положение 

|}

Сборные России и Чехии гарантировали себе участие на чемпионате мира-2019 среди молодёжных команд.

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте Европейской конфедерации волейбола

2018
2018 год в волейболе
Спорт в Бельгии в 2018 году
Спорт в Нидерландах в 2018 году
Июль 2018 года
Чемпионаты Европы в Бельгии
Чемпионаты Европы в Нидерландах
Международные соревнования по волейболу в Нидерландах